Masters 1998 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 2 - 8 februari 1998 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus Andy Hicks, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship, och Jimmy White som fick ett wildcard.

Finalen mellan Mark Williams och Stephen Hendry blev en av de mest spännande snookermatcherna genom tiderna, den avgjordes på respotted black vid ställningen 9-9 i frames. Dessförinnan hade Hendry varit i ledningen med 9-6, och han ledde också i sista framet med 56-34, innan Williams sänkte brun och resten av de färgade bollarna. Efter sju stötar var på den återplacerade svarta bollen fick Hendry ett jätteläge att sänka svart i miljön, men missade grovt. Williams kunde dra fördel av Hendrys miss, han sänkte svart och vann därmed matchen, hans första Masterstitel.

Det var första gången sedan 1975 års final mellan Ray Reardon och John Spencer som finalen avgjordes genom respotted black.

Resultat

Externa länkar

1998 i Storbritannien
1998
Snookersäsongen 1997/1998